My Dad Is Dead (англ. Мой папа мёртв) — независимый американский музыкальный проект, действовавший с 1984 по 2010 годы. Основателем и единственным постоянным участником проекта был музыкант Марк Эдвардс, до этого игравший в местной панк-роковой группе Riot Architecture. В настоящий момент он занят в своём новом проекте, Secular Joy.

Биография 
После сворачивания деятельности Riot Architecture Эдвардс начинает записываться самостоятельно. Первый альбом My Dad Is Dead, And He’s Not Gonna Take It Anymore, был выпущен в 1986 году и записан Эдвардсом в одиночку в доме у друга, предоставившего ему своё звукозаписывающее оборудование. В следующем году Эдвардса приглашают в тур Modern English, а затем Butthole Surfers. По возвращении он записывает свой второй альбом, Peace, Love and Murder. В 1988 году Эдвардс подписывается на Homestead Records и выпускает Let’s Skip the Details. В эти годы главным ориентиром для него являются Joy Division, а в музыке преобладают мрачные тона, соответствующие его тогдашнему мироощущению: «В молодости я был довольно несчастливым человеком. У меня были проблемы с депрессией, и я смотрел на всё с мрачной стороны. Это заметно по песням, текстам и прочему».

Вскоре после заключения контракта с Homesteed состав My Dad Is Dead расширяется: к Эдвардсу присоединяются басист Джефф Кёртис и барабанщик  (позднее участвовавший в  и Tortoise). Долго, однако, новый состав не продержался: МакИнтайр ушёл в Bastro, Кёртис отказался участвовать в туре, и Эдвардс выезжает на гастроли с музыкантами из Prisonshake, а затем записывает с ними двойной альбом The Taller You Are, The Shorter You Get, ставший самым известным релизом группы. Здесь к постпанковому звучанию примешиваются элементы колледж-рока, в ретроспективе многие критики сравнивают его звучание с Interpol. Этот альбом становится последним релизом My Dad Is Dead на Homestead (перед этим группа выпускает сборник демо-сессий к предыдущему альбому под заглавием The Best Defense).

Следующий альбом, Chopping Down the Family Tree, выходит в 1991 году на Scat Records. По настроению он заметно более приподнят и оптимистичен, чем его предшественники. За год до этого My Dad Is Dead записывают сессию у Джона Пила.

В последующие годы выходят альбомы Out of Sight, Out of Mind (1993), For Richer, For Poorer (1995) и Everyone Wants the Honey But Not the Sting (1997), а также сборник Shine(r) (1996). Около 1997-98 года Эдвардс практически прекращает музыкальную деятельность в связи со сложной финансовой ситуацией. На последнем концерте прощального тура он знакомится со своей будущей женой Джинн, в 2000 году они съедутся и начнут жить вместе.

В 2005 году Эдвардс возвращается на сцену с новым, крайне политизированным альбомом, получившим название A Divided House. «Я жил счастливой жизнью новобрачного, депрессия и гнев ушли — писать музыку стало вроде как не очень интересно, — объясняет Эдвардс. — Но тут Джордж Буш получил место президента — и у меня снова появились причины злиться».

В 2010 году Эдвардс объявил, что My Dad Is Dead прекращает существование, и на смену старому проекту приходит новая группа под названием Secular Joy. «Мне уже за пятьдесят, в таком возрасте как-то глупо иметь группу под названием „Мой папа мёртв“, — объяснил он. — К тому же в последнее время я играю всё больше с местными ребятами, и звучание у нас заметно отличается от MDID». Первый альбом группы, Made For Better Things, вышел в 2012 году на лейбле Unhinged.

Дискография 

My Dad is Dead... and He's Not Gonna Take It Anymore (St. Valentine, 1986)
 Reissued on the German label Houses in Motion, 1990
Peace, Love and Murder (Birth, 1987)
 Reissued on the German label Houses in Motion, 1991
The Best Defense (Homestead, 1988)
Let's Skip the Details (Homestead, 1988)
The Taller You Are, the Shorter You Get double lp (Homestead, 1989)
 На переиздании на CD из трек-листа удалены две песни
Shine двойной 7" диск (Scat, 1990)
Chopping Down the Family Tree (Scat, 1991)
 Reissued on the German label Houses in Motion
Out of Sight, Out of Mind (Scat, 1993)
Hello EP (Hello Recording Club, 1995)
For Richer, For Poorer (Emperor Jones/Trance Syndicate, 1995)
Shine(r) (Emperor Jones/Trance Syndicate, 1996)
Everyone Wants the Honey But Not the Sting (Emperor Jones, 1997)
The Engine of Commerce (Vital Cog, 2002)
A Divided House (Unhinged, 2005)
A New Clear Route (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Группы постпанка
Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы из Кливленда